Jorge Miguel Feijoca Chula (Benavente, 13 februari 1990) is een Portugees profvoetballer die als buitenspeler speelt. 

Chula doorliep de jeugdopleiding van FC Porto. In 2009 werd hij verhuurd aan GD Tourizense, op dat moment een Segunda Divisão-club uit Portugal. In seizoen 2010/2011 kwam Chula op huurbasis uit voor VVV-Venlo. Hij verruilde in 2014 CS Marítimo voor Aves. Sinds 2015 speelt hij in Litouwen voor FK Žalgiris waarmee hij zowel in 2015 als 2016 landskampioen werd.

Statistieken 

°Overige officiële wedstrijden, te weten UEFA Champions League, Taça da Liga en play-off.

Zie ook
Lijst van spelers van VVV-Venlo

Externe link
foradejogo.net

Chula, Jorge